Peskihaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peskihaara (vattendrag, lat 67,99, long 28,86), Lappland, 
 Peskihaara (vattendrag, lat 67,40, long 28,10), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar